

Атамановка — селище міського типу, Читинський район, Забайкальський край
 Атамановка — село, Караідельський район, Башкортостан
 Атамановка — село, Каримський район, Забайкальський край
 Атамановка — залізнична станція Читинського регіону Забайкальської залізниці